L'edizione 1939-40 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo furono Fernando Peyroteo (Sporting Lisbona) e Slavko Kodrnja (), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Porto campione di Portogallo 1939-40.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1939-1940

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
Campionato portoghese di calcio